Il singolare del torneo di tennis QNet ITF Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Donna Vekić che ha battuto in finale Andrea Koch-Benvenuto 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tamaryn Hendler (quarti di finale)
 Akiko Ōmae (semifinali)
 Zuzana Luknárová (primo turno)
 Andrea Koch-Benvenuto (finale)

 Tadeja Majerič (secondo turno)
 Aleksandrina Najdenova (secondo turno)
 Sung-Hee Han (secondo turno)
 Melanie Klaffner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

QNet ITF Open 2012